The Hunger Games: Mockingjay - Part 1, een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2014
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (album), de soundtrack van deze film
The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2015
The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (album), de soundtrack van deze film